Fernández de Navarrete puede designar a:

 Juan Fernández de Navarrete, pintor español del siglo XVI, conocido como Navarrete el Mudo.
 Pedro Fernández de Navarrete (1564-1632), canónigo español economista, humanista y poeta.
 Pedro Fernández de Navarrete y Ayala (1647-1711), militar y almirante español.
 Martín Fernández de Navarrete (1765-1844), marino, escritor e historiador español.
 Domingo Fernández de Navarrete, arzobispo de Santo Domingo, a fines del siglo XVII.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández